La selección de rugby 7 de Uganda es el equipo nacional de la modalidad de rugby 7 (7 jugadores).

Palmarés 

 Africa Cup Sevens (3): 2016, 2017, 2022

Participación en copas

Copa del Mundo 

 Edimburgo 1993: no participó
 Hong Kong 1997: no participó
 Mar del Plata 2001: no participó
 Hong Kong 2005: no clasificó
 Dubái 2009: no clasificó
 Moscú 2013: no participó
 Estados Unidos 2018: 20º puesto
 Ciudad del Cabo 2022: 17º puesto

Juegos de la Mancomunidad 

 Kuala Lumpur 1998: no participó
 Mánchester 2002: no participó
 Melbourne 2006: 11º puesto
 Delhi 2010: 11º puesto
 Glasgow 2014: 11º puesto
 Gold Coast 2018: 12º puesto
 Birmingham 2022: 10º puesto

Juegos Olímpicos 

 Río 2016: no clasificó
 Tokio 2020: no clasificó

Challenger Series 

 Challenger Series 2020: 8° puesto
 Challenger Series 2022: 6° puesto

Serie Mundial 

 Serie Mundial 99-00: 29º puesto (0 pts) 
 Serie Mundial 00-01: no participó
 Serie Mundial 01-02:  puesto (0 pts) 
 Serie Mundial 02-03:  puesto (0 pts) 
 Serie Mundial 03-04:  puesto (0 pts) 
 Serie Mundial 04-05: no participó
 Serie Mundial 05-06:no participó
 Serie Mundial 06-07: no participó
 Serie Mundial 07-08: 18º puesto (0 pts) 
 Serie Mundial 08-09: no participó
 Serie Mundial 09-10: no participó
 Serie Mundial 10-11: no participó
 Serie Mundial 11-12: no participó
 Serie Mundial 12-13: no participó
 Serie Mundial 13-14: no participó
 Serie Mundial 14-15: no participó
 Serie Mundial 15-16: no participó
 Serie Mundial 16-17: 17º puesto (4 pts) 
 Serie Mundial 17-18: 18º puesto (4 pts) 
 Serie Mundial 18-19: no clasificó

Otros torneos 

 Seven de Hong Kong 2017: Cuartos de final
 Seven de Hong Kong 2018: Cuartos de final
 Seven de Hong Kong 2019: Fase de grupos
 Clasificatorio a Tokio 2020: Descalificado

Véase también 

 Selección de rugby de Uganda
 Selección femenina de rugby de Uganda

Referencias 

Uganda
Rugby en Uganda
Rugby 7
Uganda